

Geografia 
 Kogel – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, in Germania
 Kogel' – fiume della Russia europea nordorientale

Persone 
 Leon de Kogel – ex calciatore olandese
 Max Kögel – ufficiale nazista comandante in vari campi di concentramento